2 miejscowości w Polsce: 
 Połajewo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. radziejowskim, w gminie Piotrków Kujawski 
 Połajewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Połajewo